Предраг Марковић се може односити на:
 Предраг Марковић (фудбалер), српски фудбалер.
 Предраг Марковић (политичар), српски политичар.
 Предраг Ј. Марковић, српски историчар.